Чемпіонат Боснії і Герцеговини з футболу 2005—2006 — 12-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Боснії і Герцеговини. Титул чемпіона вдруге здобув Широкі Брієг.

Клуби

Турнірна таблиця 

 

Примітки: 
Клуб «Ораш'є» взяв участь у Кубку УЄФА 2006—2007 як переможець Кубку Боснії і Герцеговини 2005—2006.

Позначення:

Результати

Посилання 
 Чемпіонат Боснії і Герцеговини на soccerway 

2005—2006
Босніїя і Герцеговина
Босніїя і Герцеговина
2005 у спорті Боснії та Герцеговини
2006 у спорті Боснії та Герцеговини